Дуплекс, дюплекс (з англ. Duplex) — подвійний; розрахований на дві сім'ї; дворівневий; розміщений на 2 поверхах; двосторонній; дюплексний; у двох (обох) напрямках.

 Може мати такі значення:
 дуплекс (будівля), двоквартирний будинок чи кондомініум
 дуплексний локомотив, тип парового локомотива
 дуплексний друк, двосторонній друк
 дуплекс (комунікації), система, в якій сигнал може рухатись у двох напрямках
 дюплекс і супердюплекс — типи нержавіючої сталі
 подвійна спіраль у медицині та науці

 Фільми
 Дуплекс (фільм) з Дрю Беррімор та Беном Стіллером.
 Дюплекс (фільм, 2015) — нігерійський фільм у жанрі трилера про надприродні явища.

 Інше
  — данський електронний музичний дует
 подвійні тістечка в харчовій індустрії
 Дуплекс (шахи), близнюки в шаховій композиції

Див. також 
 Симплекс

Примітки